Рупосово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнеерогодского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнеерогодский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 38,8 км, до центра муниципального образования Лодейки — 0,8 км. Ближайшие населённые пункты — Выползово, Лодейка, Соловьёво, Ровдино, Малая Горка, Григорьевское, Запань.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 
 Рупосово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района